Jurij Kucenko (1952–2018) – radziecki lekkoatleta
 Gosza Kucenko, właśc. Jurij Kucenko (ur. 1967) – rosyjski aktor i piosenkarz